Statisticile pentru sezonul La Liga 1965–66.

La acest sezon au participat următoarele cluburi:

Clasament

Playoff

Rezultate 
 Echipele gazdă sunt trecute în partea stângă, iar oaspeții în dreapta.

Trofeul Pichichi 

1967
1967 în fotbal
1968 în fotbal